Сенес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Филабрес-Табернас. Занимает площадь 50 км². Население 354 человека (на 2009 год). Расстояние 50 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Senés
 Senés

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии